Atta kan syfta på:

 Atta (släkte) – släkte av myror
 Attamjöl – ett fullkornsvetemjöl

Personer
 Mohammed Atta (1968–2001), egyptisk terrorist
 Walid Atta (1986–), svensk fotbollsspelare